Le Grand-Quevilly  es una población y comuna francesa, en la región de Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Le Grand-Quevilly.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Grand Quevilly